O município de Santo André conta com os seguintes bairros, de acordo com a Lei Municipal nº 10.136, de 21/12/2018: 

Santo André
Subdivisões de Santo André (São Paulo)